Джова́нни Батти́ста Орси́ни ():
 Джованни Баттиста Орсини — 39-й Великий магистр ордена Госпитальеров в 1467—1476
 Джованни Баттиста Орсини — кардинал (1450—1503)